Va ser la víctima num. 1 del "zodiac" el 20 de Desembre de 1968 va ser assassinat al llac Herman junt amb la seva parella Betty Lou Jensen, els dos van anar a passar a tarda al llac, una cita en un lloc on podien trobar la intimitat, van dirigirse allà en cotxe, a les 22:00 p.m el seu suposat assassí va dirigir-se allà també, a les 23:00 p.m un testimoni va verificar haver vist 2 cotxes, la policia va trobar els cossos i, en veure'n la causa de la mort van trobar una arma del calibre 22 i amb la diferencia en que el noi només presentava 1 tret al cap i la noia 5 i a l'esquena, la noia estava a vuit metres del noi, ell estava lligat de mans i peus a la vora del llac, la noia al contrari estava a pocs metres d'un arbre tal·lat amb una fira, que la policia va haver d'investigar, es tractava d'una marca de punteria d'un fusell, una rodona amb una creu al mig, fins al 5 de juliol de 19 69 no van saber que seria aquella marca.

Víctimes d'assassinat